Кардиналы, возведённые Папой римским Климентом VII — 33 прелата и клирика были возведены в сан кардинала на четырнадцати Консисториях за почти одиннадцатилетний понтификата Климента VII.

Самой крупной консисторией была Консистория от 21 ноября 1527 года, на которой было возведено восемь кардиналов.

Консистория от 3 мая 1527 года 
 Бенедетто Аккольти младший, архиепископ Равенны (Папская область);
 Агостино Спинола, епископ Перуджи (Папская область);
 Никколо Гадди, избранный епископ Фермо (Папская область);
 Эрколе Гонзага, епископ Мантуи (Мантуанский маркизат);
 Марино Гримани, патриарх Аквилеи (Венецианская республика).

Консистория от 21 ноября 1527 года 
 Антонио Сансеверино, O.S.Io.Hieros, рыцарь Ордена Святого Иоанна Иерусалимского (Неаполитанское королевство);
 Джанвинченцо Карафа, архиепископ Неаполя (Неаполитанское королевство);
 Андреа Маттео Пальмьери, архиепископ Ачеренцы и Матеры (Неаполитанское королевство);
 Антуан Дюпра, архиепископ Санса (Франция);
 Энрике де Кардона-и-Энрикес, архиепископ Монреале (Испания);
 Джироламо Гримальди, клирик Генуи (Генуэзская республика); 
 Пирро Гонзага, епископ Модены (Мантуанский маркизат);
 Сиджизмондо Паппакода, епископ Тропеа (Неаполитанское королевство).

Консистория от 7 декабря 1527 года 
 Франсиско де Лос Анхелес Киньонес, O.F.M., генеральный министр своего ордена (Священная Римская империя).

Консистория от 20 декабря 1527 года 
 Франческо Корнаро старший, венецианский патриций (Венецианская республика).

Консистория от января 1529 года 
 Джироламо Дориа, клирик Генуи (Генуэзская республика);

Консистория от 10 января 1529 года 
 Ипполито Медичи, архиепископ Авиньона (Папская область).

Консистория от 13 августа 1529 года 
 Меркурино Арборио ди Гаттинара, мирянин, юрист и канцлер императора Карла V (Священная Римская империя).

Консистория от 9 марта 1530 года 
 Франсуа де Турнон, C.R.S.A., архиепископ Буржа (Франция);
 Бернхард фон Клез, князь-епископ Трента (Трентское епископство);
 Луи де Горрево, епископ Сен-Жан-де-Морьена (Савойя);
 Гарсия де Лоайса-и-Мендоса, O.P., епископ Осмы (Испания);
 Иньиго Лопес де Мендоса-и-Суньига, епископ Бургоса (Испания).

Консистория от 8 июня 1530 года 
 Габриэль де Грамон, епископ Тарба, посол короля Франции Франциска I (Франция).

Консистория от 22 февраля 1531 года 
 Альфонсо Манрике де Лара, архиепископ Севильи (Испания);
 Хуан Пардо де Тавера, архиепископ Компостелы (Испания).

Консистория от 22 сентября 1531 года 
 Антонио Пуччи, епископ Пистои (Флорентийская республика).

Консистория от 21 февраля 1533 года 
 Эстебан Габриэль Мерино, епископ Хаена и патриарх Западной Индии (Испания).

Консистория от 3 марта 1533 года 
 Жан д’Орлеан-Лонгвиль, архиепископ Тулузы и епископ Орлеана (Франция).

Консистория от 7 ноября 1533 года 
 Жан Ле Венёр, епископ Лизьё (Франция);
 Клод де Лонгви де Живри, епископ Лангра (Франция);
 Оде де Колиньи де Шатильон, мирянин из прославленной французской семьи (Франция);
 Филипп де Ла Шамбр, O.S.B., аббат королевского аббатства Святого Петра в Корби (Франция).

Ссылки 
 Кардиналы возведённые папой римским Климентом VII;
 Кардиналы возведённые папой римским Климентом VII;
 Консистория 1527 года (май);
 Консистория 1527 года (ноябрь);
 Консистория 1527 года (декабрь I);
 Консистория 1527 года (декабрь II);
 Консистория 1529 года (январь I);
 Консистория 1529 года (январь II);
 Консистория 1529 года (август);
 Консистория 1530 года (март);
 Консистория 1530 года (июнь);
 Консистория 1531 года (февраль);
 Консистория 1531 года (сентябрь);
 Консистория 1533 года (февраль);
 Консистория 1533 года (март);
 Консистория 1533 года (ноябрь).

Примечания 

Климент VII

Климент VII